Telfer est un surnom, d'origine écossaise, dérivée du nom Taille-fer (voir: Taillefer). En ancien français, ce surnom signifie un homme fort ou un féroce guerrier.

Homonymie 
Telfer est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme 
Charlie Telfer (né en 1995), joueur de football écossais
Ian Telfer, homme d'affaires canadien
Jim Telfer (né en 1940), joueur de rugby écossais
Michelle Telfer (née en 1974), gymnaste australienne
Paul Telfer (né en 1979), acteur écossais
Paul Telfer (né en 1971), joueur de football écossais
Robert Sutherland Telfer, acteur américain

Toponyme

Telfer, ville d'Australie-Occidentale
Mine de Telfer, mine d'or

Voir aussi 
École de gestion Telfer, école d'administration des affaires basée à Ottawa au Canada

Référence 
 

Homonymie de patronyme